GYI steht für:
 Gisenyi Airport (IATA-Code), Flugplatz von Gisenyi, Ruanda

gyi steht für:
 Gyele (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

Abkürzung